Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 7 au .

Akiko Morigami remporte le simple dames. En finale, elle bat Marion Bartoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Cetkovská et Andrea Hlaváčková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2007
Prague
Sport en Tchéquie en 2007
Tennis en mai 2007